Zanotti ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Zanotti (* 1956), italienischer Politiker
 Eustachio Zanotti (1709–1782), italienischer Astronom und Geometer
 Fabrizio Zanotti (* 1969), italienischer Musiker
 Fio Zanotti (* 1949), italienischer Musiker
 Francesco Maria Zanotti (1692–1777), italienischer Schriftsteller und Philosoph
 Gabi Zanotti (* 1985), brasilianische Fußballspielerin
 Giampietro Zanotti, italienischer Dichter, Maler und Kunsthistoriker
 Giuseppe Zanotti (* 1957), italienischer Modemacher
 Katia Zanotti (* 1952), italienische Politikerin
 Guerrino Zanotti (* 1962), san-marinesischer Politiker

 Marino Zanotti (* 1952), san-marinesischer Politiker
 Massimo Zanotti (* 1964), Fußballspieler von San Marino
 Matteo Zanotti (* 1966), italienischer Schauspieler
 Noelia Bouzo Zanotti (* 1999), spanische Tennisspielerin 
 Paolo Zanotti (1971–2012), italienischer Schriftsteller

Zanotti steht für:
 Zanotti (Venetien), Ort in der Region Venetien, Italien